Grodziska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Grodziska, village de la voïvodie de Mazovie
 Grodziska, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie